dyferencjacja społeczna
 dyferencjacja magmy
 dyferencjacja komórek